The Move  — британская рок-группа (с 1965 г.)
 Move  — японская поп-рок-группа  (с 1997 г.)
 Move — дебютный мини-альбом Моби (1993)
 Move — игровой манипулятор для PlayStation 
 Move (песня Люка Брайана)